Cicno (en griego antiguo, Κύκνος - Kýknos: «cisne») es el nombre de varios personajes transformados en cisne:

Cicno, hijo de Apolo con Tiria, la hija de Anfínomo, un hermoso cazador.
Cicno, hijo de Ares y Pelopia o Pirene, desafió a Heracles a un combate singular en Itone, muriendo en la lucha. Al morir fue transformado en cisne por su padre.
Cicno, hijo de Esténelo y la oceánide Clímene, fue rey de Liguria.
Cicno, hijo de Poseidón y Cálice.
 Cicno (hijo de Ocito), un caudillo de Argos hijo de Ocito y Aurofites.
 Cicno (pretendiente), uno de los pretendientes de Penélope, originario de Duliquio.

Personajes de la mitología griega